Cléon – comune della Senna Marittima (Francia)
 Cleon – township della Contea di Manistee, Michigan (Stati Uniti d'America)